Николай Николаевич Коротков:
 Коротков, Николай Николаевич (1893—1954) — футболист Российской империи.
 Коротков, Николай Николаевич (1908—1993) — советский и российский лингвист-синолог.
 Коротков, Николай Николаевич (род. 1956) — советский и российский график.